Râul Valea Runcului se poate referi la:

 Valea Runcului - afluent al Bârsei Tămașului
 Valea Runcului - afluent al Dâmboviței